Kondukteur oder Conducteur (lat. con- ‚mit‘, ‚zusammen‘ und ducere ‚führen‘, ‚leiten‘) steht für:
 Schweizer Bezeichnung für den Beruf des Schaffners; siehe Schaffner (Beruf)
 historische Bezeichnung für einen Zugführer der deutschen Landeseisenbahnen; siehe Zugführer (Bahn)
 historische Berufsbezeichnung im Bau- und Vermessungswesen; siehe Kondukteur (Bauwesen)